Дъор Фишер (; род. , Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский и израильский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Начинал играть в баскетбол на уровне колледжей, в Северо-Западном университете и Университете Западной Вирджинии (команда «Уэст Виргиния Маунтэйнерс»).

Клубная 
Профессиональную карьеру Фишер начал в 2005 году в польском чемпионате, где выступал за клуб «Анвил». Затем он выступал в Лиге развития НБА, где готовился в фарм-клубе «Шарлотт Бобкэтс» «Роанок Дэйзл». Сезон 2006-07 года провел в Германии, в клубе «Ольденбург». В следующем сезоне перебрался в Бельгию, где подписал годичный контракт с командой «Бре». В сезоне 2008-09 годов перешёл в клуб, выступавший в Евролиге — «Маккаби Тель-Авив». В июле 2010 года перешёл в «Реал Мадрид». В клубе набирал в среднем 6,3 очка за матч, делал 4,8 подборов.

В августе 2011 года подписал годичный контракт с клубом «Бильбао».

27 сентября 2013 года подписал контракт с клубом НБА «Вашингтон Уизардс», однако 16 октября был отчислен.

В ноябре 2013 года подписал контракт с немецкой командой «Брозе».

4 августа 2014 года подписал годичный контракт с казанским УНИКСом.

Частная жизнь 
1 марта 2009 года на Фишера было совершено нападение за пределами игровой площадки в Тель-Авиве, игрок получил травму лицевых нервов, однако после операции полностью восстановился.

16 июля 2014 года Фишер принял израильское гражданство и стал членом сборной Израиля.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте NBA.com
 Профиль на сайте Euroleague.net
 MSNSportsnet.com Профиль на сайте West Virginia Mountaineers
 Профиль игрока в колледже ESPN.com
 Профиль на сайте DraftExpress.com
 Профиль на сайте Лиги Развития НБА
 Статистика на сайте WVU

Баскетболисты США
Баскетболисты Израиля
Игроки «Уэст Виргиния Маунтинирс» (баскетбол)
Игроки БК «Анвил»
Игроки «Роанок Дэйзл»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Бре»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки БК «Валмиера»
Игроки БК «Шига Лейкс»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Элицур Эйто» Ашкелон
Игроки сборной Израиля по баскетболу
Выпускники Северо-Западного государственного университета Луизианы